Ізмаїл — місто в Україні, Одеська область
 Ізмаїл — фортеця XVI—XIX століть
 Ізмаїл — повіт Королівства Румунія 1925—1938 років
 Ізмаїл — морський торговельний порт в акваторії Кілійського гирла річки Дунай у місті Ізмаїл
 Ізмаїл — аеропорт в місті Ізмаїл, Одеська область
 Ізмаїл — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Ізмаїл — пункт контролю на кордоні з Румунією
 Ізмаїл — біблійний персонаж
 Ізмаїл — корвет проєкту 1124П Військово-Морських Сил України ЗСУ